Edgemoor ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edgemoor (Delaware), im New Castle County
 Edgemoor (Georgia), im Gwinnett County
 Edgemoor (Maryland), im Montgomery County
 Edgemoor (South Carolina), im Chester County
 Edgemoor (Tennessee), im Anderson County
 Edgemoor (Virginia), im Newport News (city) County
 Edgemoor (Washington), im Whatcom County
 Edgemoor Estates, im Jefferson County, Alabama
 Edgemoor Gardens, im New Castle County, Delaware
 Edgemoor Manor, im Clayton County, Georgia
 Edgemoor Park, im Salt Lake County, Utah
 Edgemoor Terrace, im New Castle County, Delaware